Dit is een lijst van waterkrachtcentrales in Noorwegen.

Deze lijst van bijna 1500 waterkrachtcentrales in Noorwegen van groot naar klein kan desondanks toch nog onvolledig zijn.

Waterkrachtcentrales